Fleischtheke steht für:
 Selbstbedienungs-Fleischtheke
 die „herkömmliche“ Fleischtheke mit Bedienung, siehe Bedienungstheke